Freeman est un nom anglais qui signifie littéralement « homme libre », c'est-à-dire, un homme qui n'est pas un esclave ou serf.

Patronyme 

  ;
 Al Freeman, Jr. (1934-2012), acteur américain ;
 Alex Freeman (1970-), footballeur libérien ;
 Ben Freeman (1978-), éditeur musical britannique ;
 Brian Freeman (1963-), écrivain américain de romans policiers ;
 Bud Freeman (1906-1991), saxophoniste de jazz américain ;
 Carole Freeman (1949-), femme politique québécoise ;
 Castle Freeman, Jr. (1944-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Cathy Freeman (1973-), athlète australienne, médaillée d'or en 2000 à Sydney ;
 Charles Freeman (1933-2020), juge américain, juge à la Cour suprême de l'Illinois ;
 Chico Freeman (1949-), saxophoniste ténor américain ;
  ;
 Dianne Freeman (1958-), romancière américaine, auteure de roman policier historique ;
 Diane Larsen-Freeman (1946-), linguiste américaine ;
 Douglas Southall Freeman (1886-1953), historien, biographe et journaliste américain ;
 Elizabeth Freeman (v. 1744–1829), première esclave Afro-américaine à déposer et à gagner un procès pour liberté ;
  (1922-1981), musicien, chef d’orchestre et arrangeur américain ;
 Freddie Freeman (1989-), joueur américain de baseball ;
 
  (1876-1968), joueur de hockey sur gazon britannique ;
 Helen Freeman (1886-1960), actrice américaine ;
 Helen Freeman, joueuse de basket-ball en fauteuil roulant britannique ;
 Howard Freeman (1899-1967), acteur américain ;
  ;
 Jennifer Nicole Freeman (1985-), actrice américaine ;
 J.E. Freeman (1946-2014), acteur américain ;
 Joan Maie Freeman (1918-1998), physicienne australienne ;
  ;
 John Freeman Milward Dovaston (1782-1854), poète et naturaliste britannique ;
 John Freeman-Mitford, 1 baron Redesdale (1748-1830), homme politique britannique ;
  ;
 Kathleen Freeman (1919-2001), actrice américaine ;
 Kevin Freeman (1941-2023), cavalier américain ;
 Kris Freeman (1980-), fondeur américain ;
 K. Todd Freeman (1965-), acteur américain ;
 Leonard Freeman (1920-1974), scénariste et producteur américain ;
 Marcel Freeman (1960-), tennisman américain ;
 Martin Freeman (1971-), acteur anglais ;
 Mary Freeman-Grenville (12 Lady Kinloss ; 1922-2012), pair britannique ;
 Matt Freeman (1966-), bassiste du groupe punk Rancid ;
 Mavis Freeman (1918-1998), nageuse américaine ;
 Michael Freeman (1945-), photographe journaliste britannique ;
 Michelle Freeman (1969-), athlète jamaïcaine ;
 Mona Freeman (1926-2014), actrice américaine ;
 Morgan Freeman (1937-), acteur américain ;
 Muriel Freeman (1897-1980), fleurettiste britannique, médaillée de bronze olympique en 1928 à Amsterdam ;
 Noel Freeman (1938-), athlète australien ;
 Paul Freeman (1943-), acteur anglais ;
 Paul L. Freeman, Jr. (1907-1988), général américain ;
 Octavious Freeman (1992-), athlète américaine ;
 R. Edward Freeman, (1951-), philosophe et universitaire américain ;
  ;
 Richard Austin Freeman (1862-1943), auteur britannique de roman policier ;
 Robert Freeman (1936-2019), photographe britannique ;
  ;
 Ron Freeman (1947-), athlète américain ;
 Sam Freeman (1987-), joueur américain de baseball ;
  ;
 Séamus Freeman (1944-2022), ecclésiastique irlandais ;
 Theodore Freeman (1930-1964), astronaute américain ;
 Von Freeman (1922-2012), saxophoniste ténor de jazz américain ;
  ;

Personnages de fiction 
 Gordon Freeman, personnage principal de la série de jeux vidéo Half-Life.

Pseudonyme 

 Freeman (1972-), rappeur français, membre du groupe de rap français IAM.

Toponymie 
 (aux États-Unis)
 Freeman dans le Dakota du Sud ;
 Freeman Township dans le Michigan ;
 Freeman, une ville du comté de Cass, dans le Missouri ;
 Freeman Spur dans l'Illinois.

Télévision 

 Freeman, un téléfilm américain réalisé par Lloyd Richards en 1977.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais